«That’s the Way (I Like It)» — песня группы KC and the Sunshine Band с альбома KC and the Sunshine Band (). Сингл стал вторым для группы № 1 в американском чарте Billboard Hot 100 в 1975 году. Также он возглавил соул-чарт США и хит-парад в Канаде, 13 декабря 1975 года в чарте журнала RPM.

Позиции в чартах

KC and the Sunshine Band

Dead or Alive

Примечания

Литература 
 MacInnis, Craig. That’s the Way I Like It (The Harry Wayne Casey Story). — Team Power Publishing, 2002. — ISBN 2-89568-059-0.

Ссылки 
 Тексты песен с официального сайта группы.
 Music Legends Part 1: KC & The Sunshine Band

Песни KC and the Sunshine Band
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы, возглавлявшие хит-парад Single Top 100
Композиции в стиле диско
Композиции в стиле фанк